El Torneig de Memphis 2014, oficialment conegut com a U.S. National Indoor Tennis Championship 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura dins la categoria de les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de febrer de 2014 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units. Fins aquesta edició s'havia celebrat de forma combinada però els drets del torneig van ser traspassats a Rio de Janeiro, tanmateix, Memphis va conservar el torneig pel circuit masculí descendint de categoria, de les sèries 500 a sèries 250.

El tennista japonès Kei Nishikori va reeditar el títol aconseguint l'any anterior (2013).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014